Plusieurs villes et villages possèdent une rue Jeanne-d'Arc, mais seule celle de Rouen a une relation directe avec le personnage, puisqu'on y a mis au jour les restes de la Tour de la Pucelle où elle a été enfermée. Entre autres :

La rue Jeanne-d'Arc à Amiens
 Avenue Jeanne-d'Arc à Aulnay-sous-Bois
 Rue Jeanne-d'Arc à Issy-les-Moulineaux
 La rue Jeanne-d'Arc à Lille
 La rue Jeanne-d'Arc à Lyon
 Le boulevard Jeanne-d'Arc à Marseille
 La rue Jeanne-d'Arc à Montpellier
 La rue Jeanne-d'Arc à Nancy
 La rue Jeanne-d'Arc à Nantes
 La rue Jeanne-d’Arc à Orléans
 Cf. commons:Category:Rue Jeanne-d'Arc (Orléans)
 La rue Jeanne-d'Arc à Paris
La Cité Jeanne-d'Arc située dans cette rue.
 La rue Jeanne-d'Arc à Reims
 La rue Jeanne-d'Arc à Rouen

La rue Jeanne-d'Arc à Beyrouth.
Jeanne-Arc Rue
Odonyme se référant à Jeanne d'Arc